Unionen kan avse:

 Unionen– en arbetstagarorganisation i Sverige
 Unionen – de 23 amerikanska delstater som var kvar i USA under amerikanska inbördeskriget, se Nordstaterna
 Unionen (Italien) – partisamarbete center-vänster

Övriga 
 Gruppen Unionen för nationernas Europa – en politisk grupp i Europaparlamentet
 Kalmarunionen
 Kvinnosaksförbundet Unionen – en ideell förening i Finland
 Svensk-norska unionen – en statsrättslig förening mellan kungarikena Sverige och Norge

Se även
 Union